East Side Story – hipoteza związana z ewolucją człowieka
 East Side Story – amerykański film fabularny